Бенчо Обрешков (; 27 апреля 1899, Карнобат, Бургасского округа,  — 8 апреля 1970, , Болгария) — болгарский жанровый живописец, портретист, график, один из крупнейших художников Болгарии межвоенного времени.

Обрешков развивался как художник в лоне двух мощных европейских школ живописи в эпоху после Первой мировой войны, — французской, с её поздним фовизмом, нарождающимся сюрреализмом и созерцательной неоклассикой; а с другой стороны — немецкой, где новая вещественность сосуществовала с экспрессионизмом и Баухаузом. Местной, болгарской живописной традиции Обрешков, многое повидавший и переосмысливший в Западной Европе, старался привить вкус к рафинированному изяществу парижской школы.

Биография 
Бенчо Йорданов Обрешков родился 27 апреля 1899 в Карнобате Бургасского округа, на востоке Болгарии, в 100 км от побережья Чёрного моря, на родине известного болгарского писателя Димитра Полянова.

Молодость 
Его мировоззрение на протяжении долгого и непростого пути обучения профессии живописца сформировалось под влиянием нескольких разнонаправленных художественных систем. 
Между 1918 и 1920 годами он учился в Софийской Академии художеств, где его педагогами были убеждённый реалист Петко Клисуров (1865—1933) и тяготеющий к эстетике модерна, выученик Мюнхенской Академии, профессор Иван Ангелов.

В 1926 году он окончил Академию художеств в Дрездене по специальности живопись, обучаясь в классе профессора Оскара Кокошки и Отто Дикса. В Париже специализируется как скульптор у знаменитого Антуана Бурделя; участвует в парижских выставках в 1925—1927 годах. Возвращается в Болгарию в 1927.

На родине Бенчо Обрешков становится одним из лидеров группы новаторов в болгарской живописи, сформировавшейся на протяжении 30-х годов XX века. 
Он участвовал в движении «Родное искусство» (1925), был членом «Товарищества новых художников» (1931), а позже — его председателем (1937).

Война 
В 1944-м, когда София подверглась ковровым бомбардировкам союзнической авиации, бомбы сравняли с землёй многоквартирный дом на Бульваре Евлогия Георгиева, 98 (этот бульвар сейчас называют «сиреневая улица»). В том доме жил с семьёй и содержал в нём собственную студию Бенчо Обрешков. Семья чудом спаслась, укрывшись в подвале. Но 350 живописных работ художника, семейный архив, личные фотографии, обширная библиотека зарубежных иллюстрированных книг, — всё было уничтожено .

НРБ 
В 1946, после установления коммунистического строя в Болгарии, Бенчо Обрешков, в составе группы известных художников был объявлен новыми властями «формалистом». А в 1956, после публикации интервью польскому журналисту Анджею Богуславскому, Обрешкова на 3 года исключили из Союза художников Болгарии.

Обрешков был художником-постановщиком фильма «Хитър Петър» (1960) .

В  (1966) художник удостоен звания Заслуженный художник Болгарии; награждён орденами Кирилла и Мефодия II степени (1963) и Народной Республик Болгарии II степени (1969). Между 1969 и 1970 он — председатель Творческого фонда СХ.

Изображения в сети  
 Дама в белой шляпке, 1937 Холст, масло 91 × 72 см. Национальная художественная галерея, (София)
 Пляж, 1947 Холст, масло
 Балчик, 1948 Холст, масло 54 × 67 см.
 Причал, 1948 Холст, масло 79 × 88 см.
 Натюрморт, 1950-е годы Холст, масло 53 × 47 см.
 На террасе, 1961 Холст, масло 38 × 46 см.
 Женщина с петухом, 1962 Холст, масло 65 × 54 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва; дар Комитет по культуре Болгарии .
 10 картин

Литература

Примечания

Ссылки 
 Invaluable.com
 Artnet.com

Художники-пейзажисты Болгарии
Художники-портретисты Болгарии
Мастера натюрморта Болгарии
Акварелисты Болгарии
Художники кино Болгарии
Заслуженные художники Болгарии